Александр V:

 Александр V (ок. 1339—1410) — антипапа, избран собором в Пизе вместо антипапы Бенедикта XIII и Григория XII.
 Александр V (1703/1704—1752) — царь Имеретии.
 Александр V Князёк (ум. 1632) — господарь Молдавского княжества, господарь Валахии.
 Александр V Македонский — македонский царь в 295 до н. э. — 294 до н. э. годах.